Carina je lahko:
 carinska služba, državni organ
 carina kot posebna davščina
 Carinska uprava Republike Slovenije
 Carina, Mostar (Bosna in Hercegovina)
 Carina, Osečina (Srbija)
Carina, slovenska novopankovska skupina